Alemanha
Oberreichenbach (Baviera), município 
Oberreichenbach (Baden-Württemberg), município 

Desambiguações de topônimos